Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Дарія Касаткіна.

Каролін Гарсія виграла титул, у фіналі перемігши Сімону халеп з рахунком 6–4, 7–6(7–3). 

Завдяки тому, що Гарбінє Мугуруса знялась у першому колі, Халеп наприкінці турніру зайняла позицію 1-ї ракетки світу за рейтингом WTA після перемоги над Оленою Остапенко в півфіналі.

Сіяні гравчині 

Троє півфіналісток турніру в Ухань, які були допущені в основну сітку, вийшли без боротьби в друге колоп:
  Ешлі Барті
  Каролін Гарсія
  Олена Остапенко
Марія Саккарі, четверта півфіналістка, не мала достатнього рейтингу, щоб виступати в основній сітці. Вона знялася з кваліфікації, оскільки все ще змагалася і Ухані.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

China Open, одиночний розряд
China Open (теніс) 2017